Ка́льдас () — один из 32 департаментов Колумбии, названный в честь колумбийской патриотической личности Франсиско Хосе де Кальдаса. Располагается в центральной части страны. Административный центр — город Манисалес.

Административное деление 
Департамент Кальдас состоит из 6 округов, которые делятся на 27 муниципалитетов:

Округа

Муниципалитеты

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Кальдас

Департаменты Колумбии